

Patronyme 

 Jan Van Droogenbroeck (1835-1902), dit Jan Ferguut, est un poète et écrivain belge.
 René Van Droogenbroeck (1941-2012) est un pratiquant et enseignant d'aïkido.

Toponyme 
 Droogenbroeck à Bodeghem-Saint-Martin
 Rue Van Droogenbroeck à Bruxelles.